USS Arizona - stoomschip uit 1858, in dienst tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
 USS Arizona - stoomfregat uit 1865, heette slechts drie maanden Arizona
 USS Arizona (BB-39) - Pennsylvania-klasse slagschip in dienst genomen in 1913, gezonken door Japanse bommenwerpers in de Aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 en is nu zowel een tombe als een herdenkingsplaats